Tour du Rwanda 2019 var den 22. udgave af det rwandiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 24. februar til 3. marts 2019. Løbet var en del af UCI Africa Tour 2019 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev eritreanske Merhawi Kudus fra .

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Resultater

Samlede stilling

Bjergkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2019
Cykelløb i 2019